Delalande je priimek več oseb:
 Honoré-Gustave-Charles Delalande, francoski general
 Michel Richard Delalande, francoski skladatelj